

Cinéma 
 , film américain de  sorti en 1979 ;
 , film de  sorti le  ;
 Heartland, film américain de Maura Anderson sorti en 2016.

Série télévisée 
 , série américaine en 10 épisodes, diffusée du  au  sur  avec Brian Keith ;
 , série dramatique australienne en 13 épisodes, diffusée du  au  sur  avec Cate Blanchett ;
 , série dramatique médicale américaine diffusée du  au  sur  (annulée après 9 épisodes) ;
 , série familiale canadienne diffusée depuis le  sur .

Littérature 

 , roman de  publié en 1964 ;
 , roman de  publié en 1999 ;
 , série de romans équestres écrite par  et publiée à partir de 2001 ;
 , roman de  publié en 2004 ;
 , comic écrit par  et illustré par  publié en .

Musique

Groupe 

 , groupe américain de musique country.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Kate Rusby sorti le  ;

 , album du groupe Client sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album du  sorti le  ;
 , album du groupe Owen Pallett sorti le  ;
 , album du groupe Real Life sorti en 1983 ;
 , album du groupe Runrig sorti en 1985.

Autres 

 Théorie du Heartland, théorie géopolitique fondée sur l'importance de l'espace principalement occupé par la Russie ;
 Institut Heartland (The Heartland Institute en anglais), think-tank américain faisant la promotion du conservatisme et du libertarianisme ;
 Heartland, jeu vidéo Amstrad CPC édité en 1986.

Homonymie de titre